Ol' Dirty Bastard
 Oxford Dictionary of Byzantium
 ODB Connectivity
 Onafhankelijke Defensie Bond
 Oudenburg (stad in West-Vlaanderen)
 HVV ODB - een voetbalclub uit Den Haag